Кнезич — фамилия.

Известные носители 
 Кнезич, Карой (, ) (1808—1849) — венгерский генерал.
 Кнезич, Тони () — киноактёр.